Le Sourd est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Le Sourd, commune française située dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France.

Patronyme 
Le Sourd est un patronyme breton, surtout porté dans le Morbihan. Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Auguste Le Sourd (1875–1934), historien et archiviste français ;
 Dominique Le Sourd (née en 1950), femme politique française ;
 Philippe Le Sourd, directeur de la photographie français.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton